Kowalik – miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim

Ptaki 
 Kowalikowate
 kowalik czarnogłowy – ptak z rodziny kowalikowatych
 kowalik karoliński – gatunek ptaka z rodziny kowalikowatych
 kowalik korsykański – gatunek małego ptaka z najdelikatniejszym dziobem i najkrótszym ogonem spośród kowalikowatych
 kowalik skalny – ptak z rodziny kowalikowatych
 kowalik turecki – gatunek ptaka z rodziny kowalikowatych
 kowalik zwyczajny – niewielki osiadły ptak z rodziny kowalikowatych

Osoby noszące nazwisko Kowalik 
 Adam Kowalik (ujednoznacznienie)
 Edwin Kowalik (1928–1997) – pianista, kompozytor, publicysta
 Eugeniusz Kowalik (1912–1980) – polski aktor teatralny i filmowy
Helena Kowalik-Ciemińska (ur. 1941) – polska dziennikarka i pisarka
 Igor Kowalik (ur. 1981) – polski aktor teatralny i filmowy
 Jacek Kowalik (ur. 1961) – polski polityk
 Jan Kowalik (ur. 1948) – polski polityk
 Janusz Kowalik (ur. 1944) – polski piłkarz
 Jerzy Kowalik (ur. 1961) – polski piłkarz
 Krzysztof Kowalik (ur. 1971) – polski piłkarz
 Maria Kowalik – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, pisarka
 Mirosław Kowalik (ujednoznacznienie)
 Piotr Kowalik – polski przedstawiciel nauk technicznych
 Robert Kowalik – pilot komunikacyjny i akrobacyjny
 Roman Kowalik – profesor sztuk plastycznych
 Tadeusz Kowalik – polski ekonomista i działacz społeczny
 Tomasz Kowalik – polski generał 
 Zenobiusz Kowalik – duchowny greckokatolicki

Zobacz też 
 Kowaliki